

Persone
 Antonio Aldini (1755-1826) – politico e avvocato italiano
 Carlo Aldini (1894–1961) – attore e produttore cinematografico italiano
 Edmonda Aldini (1934) – attrice italiana
 Giovanni Aldini (1762-1834) – fisico e accademico italiano
 Pier Vittorio Aldini (1773-1842) – numismatico, antiquario e archeologo italiano

Altro
 Aldini – caratteri tipografici utilizzati da Aldo Manuzio
 Villa Aldini – villa storica di Bologna